Яблонька — деревня в Фировском районе Тверской области. Входит в состав Рождественского сельского поселения.

Находится в 26 километрах к северо-западу от районного центра посёлка Фирово, на берегу озера Шлино.

Населения по переписи 2010 года 24 человека.

История 
В 1859 20 дворов, 173 жителей, в 1886 40 дворов, 196 жителей, в 1920 году - 41 двор, 168 жителей. По данным 1997 года 31 житель в 16-и хозяйствах.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Фировского района